Cet liste répertorie les armes utilisées lors de la guerre russo-ukrainienne, couvrant l'annexion russe de la Crimée, la guerre du Donbass et l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Ces évènements impliquent les forces armées de la fédération de Russie, les forces armées de l'Ukraine, et une variété de forces irrégulières, telles que le Groupe Wagner et les combattants de la République de Donetsk et de Lougansk côté russe et les légions de volontaires étrangers et bataillons tchétchènes incorporés par la suite aux forces régulières côté ukrainien.

Cette liste comporte toutes les armes personnelles et tous les équipements lourds utilisés, à l'exception des véhicules d'origine civile et des équipements de protection et de communication personnels.

À l'origine, presque tous les combattants sont armés d'armes et d'équipements d'origine soviétique tels que le fusil d'assaut AK-74, les chars de combat principaux T-72 et l'avion d'appui aérien rapproché Su-25.

Cependant, de nombreux combattants russes, pro-russes et irréguliers sont équipés d'équipements russes modernisés. L'Ukraine bénéficie également de véhicules russes capturés à l'ennemi.

De plus, l'armée ukrainienne reçoit un soutien important de son industrie nationale de l'armement, ainsi que des pays de l'OTAN ou de pays soutiens situés ailleurs dans le monde, qui fournissent une aide militaire directe. Celle-ci passe au départ par des systèmes antichars et antiaériens légers comme le Javelin américain, puis des équipements militaires plus lourds, comme des véhicules blindés d'infanterie, des chars de combat principaux, des équipements radars et autres équipements spéciaux.

La Russie est aussi appuyée par l'Iran, notamment par l'envoi de drones de combat de tous types.

Se côtoient ainsi dans l'armée ukrainienne des armes soviétiques, russes, ukrainiennes, occidentales ou d'autres provenances et dans l'armée russe des véhicules russes, soviétiques, iraniens, et même ukrainiens et occidentaux capturés.

Équipement des forces russes, de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lougansk et du groupe Wagner

Armes personnelles

Armes de poing 
 Nagant M1895. Revolver à 6 coups de calibre  Nagant.
 Makarov PM. Pistolet semi-automatique double-action/simple-action utilisant des chargeurs de 8 cartouches de calibre 9 × 18 mm Makarov.
 Stetchkin APS. Pistolet semi-automatique double-action/simple-action utilisant des chargeurs de  de calibre 9 × 18 mm Makarov.
 Tokarev TT 33. Pistolet semi-automatique simple-action utilisant des chargeurs de 8 cartouches de calibre 7,62 × 25 mm TT.
 MP443. Pistolet semi-automatique utilisant des cartouches de calibre 9 × 19 mm Parabellum.
 . Pistolet semi-automatique utilisant des cartouches de calibre 9 × 18 mm Makarov ou .380 ACP selon les versions.

Fusils à verrou 
 Mosin-Nagant. Fusil à canon rayé, à répétition manuelle, avec chargeur de cinq cartouches, utilisant la cartouche de 7,62 x  R.
 Remington 700. Carabine à canon rayé, à répétition manuelle, disponible en plusieurs calibres.

Carabines 
 SKS. Carabine semi-automatique utilisant la munition de calibre 7,62 x 39 mm.
 AKS-74U. Fusil d'assaut utilisant la munition de calibre 5,45 × 39 mm M74
 Colt M4. Fusil d'assaut utilisant la munition de 5,56 × 45 mm OTAN
 Beretta Cx4 Storm. Carabine semi-automatique pouvant utiliser les calibres d'armes de poing suivants : 9mm Parabellum, 9x21 IMI, .40 S&W et .45 ACP.

Pistolets-mitrailleurs 
 PPSh-41
 PPS-43
 MP 40
 KRISS Vector

Fusils d'assaut 
 AKM
 AK-74
 AK-74M
 AK-103
 AN-94
 AK-12
 AS Val

Fusils de précision 
 SVD
 SVU
 SVTch
 VSS
 Sv 98

Fusils antichars 
 PTRD-41
 KSVK 12.7
 M98b
 Steyr HS .50

Fusils mitrailleurs 
 RPD
 RPK
 RPK-74
 RPK-74M
 PK/PKM
 PKP
 DShK
 KPV
 NSV
 Mitrailleuse Maxim russe PM1910

Grenades 
 RG-41
 F-1
 RGD-5

Lance-grenades 
 GP-25
 AGS-17
 AGS-30
 AGS-40
 GM-94
 RGM-40 Kastet

Mines 
 
 
 
 
 
 PTKM-1R
 POM-3
 Mine PFM-1 (suspecté)

Anti-chars 
 9K111 Fagot
 9K114 Chtourm
 9M113 Konkurs
 
 9M133 Kornet
 AT4
 Instalaza C90
 Panzerfaust 3
 
 RPG-7
 RPG-18
 RPG-22
 RPG-26
 RPG-29
 RPG-30
 RPG-32
 SPG-9

Anti-aérien 
 9K32 Strela-2
 9K34 Strela-3
 9K38 Igla
 9K333 Verba
 PZR Grom

Mortiers

Mortiers portatifs 
 2B11 Sani
 2B14 Podnos

Mortiers automoteurs 
 2S4 Tyulpan

Artillerie

Artillerie remorquée 
 Obusier D-20 de 152 mm
 Obusier D-30 de 122 mm
 2A36 Giatsint-B
 2A65 Msta-B
 MT-12 Rapira
 2B16 Nona-K

Artillerie automotrice 
 2S1 Gvozdika, 2S1 Gvozdika avec canon antiaérien ZU-23
 2S3 Akatsiya
 2S5 Guiatsint-S
 2S7 Pion / 2S7M Malka
 2S19 Msta-S
 2S23 Nona-SVK
 2S9 Nona-S

Lance-roquettes multiples 
 BM-21 Grad
 BM-27 Uragan
 BM-30 Smerch
 TOS-1 et TOS-1A
 TOS-2
 Tornado-G

Missiles 
 3M-54 Kalibr
 9K720 Iskander
 P-700 Granit
 P-800 Oniks, tiré depuis un système de défense anti-navires Bastion-P
 Kh-22 "Bouria"
 Kh-31 "Krypton"
 Kh-38
 Kh-47M2 Kinjal. La Russie déclare avoir utilisé des missiles Kinjal pour détruire un dépôt d'armes souterrain, présumé, des forces armées ukrainiennes à Deliatyne le  et un dépôt de carburant à Kostiantynivka le lendemain. Six autres sont utilisés pour frapper Kiev le .
 Kh-59
 Kh-55, aussi appelé AS-15 Kent
 Kh-101
 Vympel R-37, utilisé en combat aérien
 Vympel R-73, utilisé en combat aérien
 Vympel R-77
 OTR-21 Tochka

Véhicules

Chars de combat principaux 
 T-62M, T-62MV, T-62 Obr. 1967
 T-64A, T-64BV
 T-72, T-72A, T-72AV, T-72B, T-72B Obr. 1989, T-72BA, T-72B3, T-72B3 Obr. 2014, 2016, T-72B Obr. 2022
 T-80, T-80BV, T-80BVM, T-80BVM Obr. 2022, T-80BVK, T-80U, T-80UK, T-80UM2, T-80UE-1, 
 T-90, T-90A, T-90AK, T-90S, T-90M

Véhicules de combat d'infanterie 
 BMP-1, BMP-1(P), BRM-1K, BMP-1KSh
 BMP-2, BMP-2K
 BMP-3
 BMD-1, véhicule de commande BMD-1Ksh-A
 BMD-2 / BTR-D
 BMD-3 
 BTR-MDM Rakushhka
 BMD-4, BMD-4M
 BMPT Terminator
 BRDM-2

Véhicules blindés de transport de troupes 
 MT-LB, MT-LBVM, MT-LBVMK, MT-LB avec canon anti-aérien ZU-23, MT-LBM (izdeliye 6M), MT-LBu, MT-LB ambulance, MT-LB avec 9K114 Chtourm
 Véhicule 1V13, centre de contrôle des incendies de batterie, Véhicule 1V14 de commande de batterie d'observation avant, véhicule 1V119 de direction de tir d'artillerie
 BTR-50, BTR-50PU
 BTR-60PB
 BTR-80, BTR-82A
 BTR-D / BMD-2
 Véhicule de commandement et d'état-major R-149MA1, véhicule de commandement et d'état-major R-149MA3
 DT-30 Vityaz

Véhicules protégés contre les mines 
 KamAZ-63968 Typhoon, K-53949 Typhoon-K, K-435029 Patrol-A, K-53949 Linza

Véhicules de transport de troupes 

GAZ Tigr, GAZ Tigr-M
Iveco LMV Rys

Véhicules de communication et d'ingénierie 
 BTR-D avec charge de déminage UR-67
 UR-77 "Meteorit" (char de déminage). Il est détourné de son usage, utilisé pour l'attaque de positions ukrainiennes à plusieurs reprises.
 BAT-2
 BREM-1, BREM-2, BREM-D, BREM-K, BREM-Ch
 BMR-3 (char d'assaut T-72 modifié pour le déminage)
 REM-KL (véhicule de remorquage)
 IMR-2(M)
 PTS-2 (amphibie)

Ponts flottants 

 TMM-3
 MTU-72
 PMP

Guerre électronique 
 Borissoglebsk 2
 Krasukha
 Moskva-1

Véhicules de transport divers 
 GAZ-66
 ZIL-131
 ZIL-135
 GAZ Sadko
 GAZ Sobol
 Ural-4320
 UAZ-452
 UAZ-469
 UAZ Patriot

Systèmes antiaériens 
 2K22 Tunguska
 9K33 Osa
 9K35 Strela-10
 9A310M1 Buk, probablement à l'origine du crash du vol MH17 en 2014
 Poste de commandement 9S470M1 (pour le système Buk)
 9K330 Tor
 Pantsir S-1
 S-300, parfois utilisés également comme lance-missiles d'attaque
 S-400

Trains 
 Train blindé

Matériels aériens

Avions 
 Soukhoï Su-25
 Soukhoï Su-27
 Soukhoï Su-30
 Soukhoï Su-33
 Soukhoï Su-34
 Soukhoï Su-35
 Soukhoï Su-57
 Antonov An-26
 Tupolev Tu-22
 Tupolev Tu-95
 Tupolev Tu-160

Hélicoptères 
 Mil Mi-8
 Mil Mi-17
 Mil Mi-24
 Mil Mi-26
 Mil Mi-28
 
 Kamov Ka-52 "Alligator"

Systèmes aériens sans pilote (drones) 
 Orlan-10 et Orlan-30
 Forpost
 E95M
 Kronstadt Orion
 Zala Lancet
 Koub-BLA
 Shahed 136
 Mohajer-6
 Granat-4
 Eleron-3
 Korsar

Navires 
Les navires utilisés dans la guerre font tous partie de la flotte de la Mer Noire. Ils servent principalement dans le lancement de missiles de croisière vers le territoire ukrainien, l'armée ukrainienne étant en mesure de les atteindre lorsqu'ils engagent des navires près des côtes, comme démontré avec la perte du Moskva en avril 2022.

Équipement des forces ukrainiennes, des forces volontaires ukrainiennes et de leurs alliés

Armes personnelles

Armes de poing 
 Nagant M1895
 Tokarev TT 33
 Makarov PM
 
 Stetchkin APS
 
 
 
 Fort-14
 Fort-15
 
 Fort-21
 Fort-28
 Colt Delta Elite
 
 Glock 17
 
 MP-443 Grach

Fusils à verrou 
 Mosin-Nagant M1891/30
 Carabine Mosin-Nagant M44
 Savage Arms modèle 10 BA
 PGW Defence LRT-3

Pistolets-mitrailleurs 
 PPD 40
 PPSh-41
 PPS-43
 Skorpion VZ61
 HK MP5
 Maschinenpistole 40
 IMI Tavor TAR-21
 
 KRISS Vector

Fusils semi-automatiques 
 SVT-40
 SKS

Carabines 
 AKS-74U
 Colt M4
 AR-15 (fusil)

Fusils à pompe 
 Mossberg 500

Fusils d'assaut 
 AK-47
 AKM
 AK-74
 AK-74M
 Nikonov AN-94
 AK-12
 AK-103
 AS Val
 
 Sa Vz 58
 FN FNC
 Zastava M70
 SIG MCX
 Fort-221
 Fort-224
 Fort-227
 Fort-228
 Fort-229
 FB MSBS Grot
 M4-WAC-47
 AR-15 (fusil)
 CZ-805 BREN
 Steyr AUG
 Kbk wz. 1988 Tantal
 Mk.18 Mod 0
 FN SCAR (2000 envoyés par l'armée belge en mars 2022)
 Vepr

Fusils de combat 
 AVS-36
 HK G3
 M14

Fusils de précision 

 SVD
 
 Zbroyar Z-10
 Zbroyar VPR-308
 Barrett M82
 Barrett M95
 Barrett M98b
 Barrett M107
 
 Snipex Alligator
 Orsis T-5000
 Accuracy International AX
 Sako TRG
 Tikka T3
 Sv 98
 
 Stealth Recon Scout
 Steyr HS .50
 Remington 700
  CDX-33
 FR-F2

Fusils mitrailleur 
 RPK
 RPK-16
 Fort-401
 M240
 Mitrailleuse Kalachnikov
 DP-27 Degtyaryov
 UK vz. 59
 PKP Pecheneg
 DShK
 NSV
 Kord
 Vz. 59
 MG3
 Browning M2
 Mitrailleuse Maxim russe PM1910

Fusées éclairantes 
 RSP-30

Grenades 
 RGD-5
 F-1
 RDG-2
 
 
 RKG-3
 M67

Lance-grenades 
 Mk19
 
 AGS-17
 GP-25
 RGP-40
 GP-30

Armes anti-chars portables 

 AKERON MP.
 Alcotán-100
SPG-9
 RPG-7
 
 RPG-18
 RPG-22
 RPG-26
 RPG-29
 
 PSRL-1
 
 9K115-2 Metis-M
 
 Carl Gustav M2
 M72 LAW
 Panzerfaust 3
 AT4
 9M111 Fagot, aussi appelé AT-4 Spigot par l'OTAN
 9M113 Konkurs, aussi appelé AT-5 Sprandel par l'OTAN
 9K114 Chtourm, aussi appelé AT-6 Spiral par l'OTAN
 RK-3 Corsar
 9K11 Malyutka
 Stouhna-P ou Skif
 Barrière
 NLAW
 FGM-148 Javelin
 Missile antichar Milan
 Instalaza C90
 MATADOR
 Apilas
 BGM-71 TOW
 Hellfire
 Brimstone, adaptés aussi en mode sol-sol montés sur des camions

Armes anti-fortification portables 
 M141 Bunker Defeat Munition (BDM)

Armes anti-aériennes portables 
 Piorun
 9K38 Igla
 9K32 Strela-2
 9K34 Strela-3
 FIM-92 Stinger
 Chiron
 Mistral (missile)
EDM4S, anti-drones.
Starstreak

Lance-flammes 
 RPO-A
 RPV-16

Mines 
 PARM 1 mine
 M18A1 Claymore
 PFM-1 (suspecté, d'après les sources pro-russes)

Mortiers

Mortiers portatifs 
 LMP-2017
 120 KRH 92
 MO 120 RT

Mortiers automoteurs 

 2S9 Nona-S
 2S12 Sani

Artillerie

Artillerie remorquée 
 MT-12 Rapira, parfois placé sur d'autres véhicules
 Canon léger L118
 FH70
 2A65 Msta-B
 2A36 Giatsint-B
 Obusier de 152 mm M1955, aussi appelé obusier D-20
 Obusier D-30 de 122 mm
Obusier M777
Canon tracté TRF1

Artillerie automotrice 

 2S1 Gvozdika, 2S1 Gvozdika avec canon antiaérien ZU-23
 2S22 Bohdana
 152mm SpGH DANA
 AHS Krab
 2S19 Msta-S
 2S3 Akatsiya
 2S7 Pion
 Panzerhaubitze 2000
 2S5 Giatsint-S
 Archer (système d’artillerie)
 AS-90
 M108/M109
 CAESAR

RCH-155

Lance-roquettes multiples 
 Boureviy
 BM-30 Smerch
 BM-21 Grad
 BM-27 Uragan
 RM-70
 M270, Lance-roquettes unitaires (LRU) - France
 M142 HIMARS

Missiles balistiques et/ou tactiques 
 Hrim-2, aussi appelé Grim-2, Grom ou encore Sapsan
 OTR-21 Tochka ou Tochka-U
 9K52 Luna-M
Vilkha

Missiles anti-navires 
 R-360 Neptune
 AGM-84 Harpoon

Missiles anti-aérien 
 Aster (missile)

Véhicules

Chars d'assaut 

 T-64, T-64A, T-64B, T-64BV, T-64BV Zr. 2017, T-64BVK, T-64BM, char principal de l'armée ukrainienne
 T-72, T-72AV, T-72M, T-72B, T-72EA, T-72AMT
 T-80, T-80BV
 T-84 Oplot
 T-90, capturés à l'armée russe
 T-55, T-55 au standard M-55S, livrés par la Slovaquie
PT-91 Twardy
 Leopard 2A4 - Allemagne et autres pays européens
AMX-10 RC

Véhicules blindés de combat et d'infanterie

-  -  
 BMP-1
 BMP-2
 BMP-3
 BTR-3
 BTR-4
BVP M-80
BRDM-2, BRDM-L1, BRDM-T
BRM-1K

Bradley Fighting Vehicle - États-Unis
 Marder (véhicule de combat d'infanterie)

Véhicules blindés de transport de troupes

-  -  

BTR-60 - URSS
 BTR-70 - URSS
 BTR-80 - URSS
 MT-LB - URSS

ACMAT Bastion - France
 Véhicule de l'avant blindé - France
M113 - États-Unis, Lituanie, Danemark, Australie
 Saxon (véhicule) - Royaume-Uni
 YPR 765 - Pays-Bas
 Patria Pasi - Finlande
 ATF Dingo - Allemagne
 Stryker - États-Unis

Véhicules parachutables 

 BTR-D
 BMD-1
 BMD-2

Véhicules légers de mobilité d'infanterie

-  -  

 KraZ Cobra et KrAZ Cougar
 Spartan (véhicule) - Ukraine
 Dozor-B - Ukraine
 Kozak (véhicule) - Ukraine
 SBA Novator - Ukraine
 Varta (véhicule)

HMMWV (Humvee) - États-Unis, Pays-Bas
 Iveco VTLM Lince - Italie
 Bushmaster - Australie
 ̣ - Turquie
 Cougar (MRAP), aussi appelé "Mastiff" - Royaume-Uni
 Ocelot (vehicle) - Royaume-Uni
 Mamba VBTT - Afrique du Sud
 FV-103 Spartan - Royaume-Uni
 AIFV - Pays-Bas
 
  - Canada

Véhicules d'ingénierie 

 M88 (véhicule de dépannage) - États-Unis
 Pont flottant PMP
 TMM-3M1, poseur de ponts

Véhicules de transport divers 
 ZIL-130
 ZIL-131
 ZIL-135
 KrAZ-6322
 KrAZ-5233
 GAZ-66
 Ural-375
 Ural-4320
 MAZ-537
 MAZ-5316
 UAZ-469
 UAZ-452
UVG THeMIS

Systèmes antiaériens 
 ZU-23
 Aspide
 NASAMS
 Alvis Stormer
 AN/TWQ-1 Avenger
 Sidam 25
 S-300, aussi appelés SA-10 Grumble par l'OTAN
 Flakpanzer Gepard
 Crotale
 9K33 Osa, aussi appelés SA-8 Gecko par l'OTAN
 9K35 Strela-10, aussi appelés SA-13 Gopher par l'OTAN
 9K330 Tor-M1, aussi appelés SA-15 Gauntlet par l'OTAN
 9K37 Buk-M1-2, aussi appelés SA-11 Gadfly par l'OTAN
 2K22 Toungouska, aussi appelés SA-19 Grison par l'OTAN

  (radar d'alerte précoce)
 ( radar d'alerte précoce)
  (radar d'alerte précoce)
 Système sol-air moyenne portée/terrestre (SAMP/T) - Mamba
  (Radar détecteur de tir)
  (Radar d'alerte de zone avant)
 MIM-104 Patriot (batterie de missiles sol-air)
 MIM-23 Hawk (missile antiaérien de moyenne portée)
 Système de défense antiaérienne IRIS-T SLM

Matériels aériens

Avions 
 Antonov An-26
 Antonov An-30
 MiG-29 - multirôle / chasseur de supériorité aérienne
 Soukhoï Su-24M
 Soukhoï Su-25
 Soukhoï Su-27
 Iliouchine Il-76

Hélicoptères 
 Mil Mi-2
 Mil Mi-8
 Mil Mi-14
 Mil Mi-17
 Mil Mi-24, Mi-24P
 Sikorsky UH-60 Black Hawk, fourni sans autorisation américaine
 Westland WS-61 Sea King, dérivés du Sikorsky S-61 de l'armée américaine et fournis par le Royaume-Uni
 H145

Systèmes aériens sans pilote (drones) 

 Bayraktar TB2
 
 Leleka-100
 Tupolev Tu-141
 Tupolev Tu-143
 Spectator MP-1
 Drone A1-SM Furia
 DJI Mini 2
 DJI Mavic 3
 DJI Phantom 4
 Evolve 2
 Brinc LEMUR
 ScanEagle
 Black Hornet

Munitions rôdeuses et drones-suicides 

 AeroVironment Switchblade
 AeroVironment RQ-20 Puma
 Phoenix Ghost
 DefendTex D40

Navires

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Annexion de la Crimée par la Russie en 2014
 Conflit russo-ukrainien
 Guerre du Donbass
 Invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022
 Chronologie de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
 Ordre de bataille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
 Liste des engagements militaires lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022

Guerre russo-ukrainienne
Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
Liste en rapport avec la Russie
Liste en rapport avec l'Ukraine
Guerre russo-ukrainienne